Altıntop es un apellido turco. Es el apellido de:
 Bülent Altıntop (n. 1976), futbolista turco, hermano gemelo del anterior. Actual jugador del Bologna F. C..

 Halil Altıntop (n. 1982), futbolista turco, hermano gemelo del sucesor. Actual jugador del Trabzonspor.

 Hamit Altıntop (n. 1982), futbolista turco, hermano gemelo del anterior. Actual jugador del Galatasaray.